Lengnauer – abitanti di Lengnau (Argovia)
Lengnauer – abitanti di Lengnau (Berna)